Зоранамак (, дословно — Военное письмо) — исторический документ, военный регистр Великой Армении. Является важнейшим источником военно-политического строя античной и раннесредневековой Армении.

История 
Зоранамак представляет из себя список армянских княжеских династий и количество представляемой ими конницы в царском войске. Был составлен между VI и VIII вв., более вероятной считается промежуток между 579 и 651 годами. Основан на официальных документах своего времени, однако для усовершенствования списка были введены также имена некоторых, к тому времени уже не существующих, династий. Несмотря на относительно позднее составление, сравнение с информацией, полученной современными историками из разных источников, показало его достаточную точность.

Содержание 
Список разделен на 4 подсписка, названные воротами (ն) — южными, северными, западными и восточными. В каждом из них имена 21 или 22 княжеских родов, в общем 86 имён. Упоминаются также собственно царская конница, и конница князя Мардпетакан. Многие из имен имеют топономический характер, и окончательно неясно существовала ли такая династия, или же владеющий данными землями дворянин автоматически получал соответствующее имя. Некоторые из имен также трудно читаемы и их аутентичность ставится под сомнение.

Ниже представлены имена армянских княжеских династий, их возможное происхождение согласно современной науке и традиционное происхождение, количество их конницы в царской армии согласно «Зоранамаку», дворянский титул и принадлежность к «воротам». Жирным  шрифтом выделены роды носившие титул царя (до создания или после падения царства Аршакидов). Курсивом  выделены топономические имена. 

Комментарии

Примечания 

Исторические документы
Великая Армения